Эскадренный миноносец «Хэрдинг» () — американский эсминец типа Gleaves.

Заложен на верфи Seattle Tacoma Shipbuilding, Сиэтл 22 июля 1941 года. Спущен 28 июня 1942 года, вступил в строй 25 мая 1943 года.

C 15 ноября 1944 года быстроходный тральщик DMS-28.

16 апреля 1945 года тяжело поврежден японским камикадзе северо-западнее острова Окинава.

Выведен в резерв 2 ноября 1945 года. Из ВМС США исключён 16 ноября 1945 года.

Продан 16 апреля 1947 года и разобран на слом.

Ссылки 
 
 

Эскадренные миноносцы типа «Гливс»